53P kan syfta på:

 53P/Van Biesbroeck - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-21M - en rysk Progress farkost.